Dwalin is een personage uit het boek De Hobbit van J.R.R. Tolkien.

Dwalin is een van de twaalf Dwergen die Thorin Eikenschild op zijn Queeste naar Erebor vergezellen. Nadat de Draak Smaug is verdreven, blijft Dwalin gewoon in Erebor, waar hij een rustig leventje leidt, in tegenstelling tot zijn broer Balin, die de rampzalige expeditie leidt om het oudste Dwergenkoninkrijk Moria te heroveren.

Hij sterft op de extreem hoge leeftijd van 340 jaar. Dit zou een misrekening kunnen zijn van Tolkien, aangezien dwergen doorgaans niet ouder werden dan 250 jaar.

In de Noordse mythologie komt een dwerg voor met de naam Dvalinn.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien